Illi steht für:
 Illi (Nõo), Dorf in der Gemeinde Nõo, Estland
 Illi (Võru), Dorf in der Gemeinde Võru vald, Estland

Illi ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksander Illi, estnischer Basketballspieler
 Günther Illi (* 1957), deutscher Filmkomponist und Musiker
 Klaus Illi (* 1953), deutscher Bildhauer
 Kurt H. Illi (1935–2010), Schweizer Verkehrsdirektor
 Martin Illi (* 1956), Schweizer Historiker
 Nora Illi (1984–2020), Schweizer Islamistin
 Qaasim Illi (* 1982), Schweizer Informatiker und Islamist
 Thomas Illi (* 1957), Schweizer Publizist und Sachbuchautor

Siehe auch:
 ILI
 Illy